Reichsreform steht für:
 Reichsreform (Heiliges Römisches Reich) im 15./16. Jahrhundert, den weitgehend gescheiterten Versuch, ein Reichsregiment unter Mitwirkung der Reichsstände zu schaffen
 Reichsreform (Weimarer Republik), verschiedene Versuche von 1919 bis 1932, das politische System zu verändern, das Verhältnis zwischen Deutschem Reich und Ländern neu zu regeln oder das Reichsgebiet neu zu gliedern